Bucher Graben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bucher Graben (Heimbach), unbeständiger Quellast des Heimbachs oder Bucher Brunnenbachs (zur Schwarzach, zur Altmühl) bei Kraftsbuch, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Bucher Graben (Leitzach), rechter Zufluss der Leitzach bei Ried, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bucher Graben (Pfettrach), am Oberlauf auch Buchgraben, rechter Zufluss der Pfettrach im kreisfreien Landshut, Bayern
 Bucher Graben (Rott), rechter Zufluss der Rott (zum Inn bei Neuhaus) bei Winkelmühl, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bucher Graben (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach bei Halden, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Schutzgebiet:
 Bucher Graben (FFH-Gebiet), FFH-Gebiet um den Bucher Graben (Pfettrach) im Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Buchengraben
 Buchgraben